Radošić je lahko:
 Radošić, Lećevica (Hrvaška)
 Radošić, Sinj (Hrvaška)